Nabo gallego puede referirse a:
El nombre común de la planta Brassica napus.
El nombre común de la planta Brassica rapa.
El nombre común de la planta '''''Bryonia dioica.